Forteza est un patronyme porté notamment par :

 Paula Forteza (1986-), personnalité politique française ;
 Tomàs Forteza Cortès (1838-1898), écrivain et philologue de langue catalane ;
 Tomàs Aguiló i Forteza (1812-1884), poète et écrivain baléare.